

Результаты чемпионата

Женщины 

WR — мировой рекорд.

Ссылки 
 FINA Official Championship Results History — Swimming (women)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 1973
Август 1973 года
Сентябрь 1973 года